

Бристоль — місто, Англія, Велика Британія

Бристоль — місто, штат Коннектикут
 Бристоль — місто, штат Флорида
 Бристоль — місто, штат Індіана
 Бристоль — місто, штат Мен
 Бристоль — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бристоль — місто, штат Нью-Йорк
 Бристоль — місто, штат Пенсільванія
 Бристоль — місто, штат Род-Айленд
 Бристоль — місто, штат Південна Дакота
 Бристоль — місто, штат Теннессі
 Бристоль — місто, штат Вермонт
 Бристоль — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Бристоль Тауншип — селище в окрузі Бакс, штат Пенсильванія
 Бристоль — селище, штат Вісконсин
 Бристоль — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Бристоль — переписна місцевість, штат Техас
 Бристоль — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Бристоль (округ)